L’appellation  (CDG) désigne plusieurs fonctions juridiques ou administratives :
 Commissaire du gouvernement (Belgique) ;
 Commissaire du gouvernement (France).